Система футбольных лиг Франции — система связанных между собой структурированных футбольных лиг, управляемых Французской Федерацией Футбола. Включает в себя около 6000 футбольных клубов (без учёта команд-дублёров).

Структура чемпионата

Эволюция структуры

Ссылки 
 Региональные лиги на сайте Федерации футбола Франции 
 Районные лиги на сайте Федерации футбола Франции 

Франция